Wilusz ist der Familienname folgender Personen:
 Maciej Wilusz (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Matt Wilusz, polnischer Eishockeyspieler